Příjmení Katona nosí více různých významných osobností:

 Adam Katona (* 1986) – český písničkář, textař a také spisovatel
 Erwin Katona (1???–????) – německy hovořící architekt
 Peter Katona (* 1988) – slovenský fotbalový záložník